św. Idzi (ok. 640-650-ok. 720-725) – eremita, opat, jeden z Czternastu Świętych Wspomożycieli
 św. Idzi Maria od św. Józefa (1729-1812) – włoski franciszkanin

Zobacz też:
 Błogosławiony Idzi
 St. Aegidi